Europacup heeft meerdere betekenissen.

Atletiek 
 De Europacup voor landenteams: European Team Championships
 De Europacup voor meerkampers: European Cup Combined Events
 De Europacup voor snelwandelaars: European Cup Race Walking
 De Europacup winterwerpen: European Cup Winter Throwing
 De Europacup 10.000 m: European Cup 10000m
 De Europacup voor landskampioenen: European Champion Clubs Cup

Bestaand (voetbal) 
 De beker die de winnaar krijgt die een van de Europacup-toernooien voor clubteams wint: Real Madrid heeft dertien Europacups in de prijzenkast staan. Gewoonlijk bedoeld voor de beker van toernooi Europacup I / Champions League, soms ook voor de beker van de UEFA Europa League of diens voorgangers (UEFA-cup en Europacup II).

Historisch (voetbal) 
Europacup I (voetbal), de Europacup voor landskampioenen, Europacup I. Tot 1991, daarna is dit toernooi overgegaan in de Champions League.
Europacup II (voetbal), de Europacup voor bekerwinnaars: tot en met 1999 het toernooi voor de nationale bekerwinnaars. 
Europacup III, de UEFA Cup: tot en met 2009 het toernooi voor teams die in de nationale subtop eindigden. Soms genoemd: , eerder geheten: Jaarbeursstedenbeker. Sinds het seizoen 1999-2000 speelden ook de nationale bekerwinnaars in dit toernooi.
 De Europacup voor landen: de naam van de eerste twee edities (1960 en 1964) van het Europees kampioenschap voetbal mannen.

Hockey 
 De Europacup voor landskampioenen: Europacup I hockey.
 De Europacup voor bekerwinnaars: Europacup II hockey.

Korfbal 
 De Europa Cup voor landskampioenen: Europa Cup (korfbal)